Дворец борьбы — спортивный комплекс, находящийся в Улан-Баторе, в 6-ом округе района Баянзурх, там проводятся соревнования по монгольской борьбе.

Дворец был построен в 1998 году, зал вмещает 2500 зрителей, арена имеет диаметр — 31 метр. Помимо арены и мест для зрителей в здании также есть кафе, 12 номеров и место для журналистов.

Спортивные сооружения Улан-Батора